Michał Kamiński – kasztelan mścisławski (XVII/XVIII wiek)
 Michał Kamiński (1921–2014) – polski pułkownik
 Michał Kamiński (ur. 1972) – polski polityk
 Michał Kamiński (ur. 1987) – polski siatkarz
 Daniel Michał Kamiński – polski chemik, dr hab.